Bohri, element químic amb nombre atòmic 107.
 Biblia hebraica, Sagrada Escriptura del judaisme.
 Beistegui Hermanos, marca de bicicletes basca molt popular a l'estat espanyol.
 BH (equip ciclista), equip ciclista de 1987 a 1990